Раунд-Айленд (; дословно: Круглый остров) — англоязычное название многих островов и островков, в частности:

Австралия  
 Раунд-Айленд (Квинсленд)  — в архипелаге Франклендских островов.
 Остров Круглый (Тасмания) — в Бассовом проливе.

Канада 

 Раунд-Айленд (Новая Шотландия)
 Раунд-Айленд (Нунавут, Баффинов залив) 
 Раунд-Айленд (Нунавут, Гудзонов залив)

Гонконг 
 Раунд-Айленд (Гонконг)

Великобритания 
 Раунд-Айленд (Дорсет)
 Раунд-Айленд (Даун) — графство Даун, Северная Ирландия.
 Раунд-Айленд (Ферман) — графство Фермана, Северная Ирландия.
 Райнд-Айленд (Силли) — остров в архипелаге Силли. На нём расположен маяк Раунд-Айленд.

Маврикий 
 Раунд-Айленд — название острова-заповедника в Маскаренском архипелаге. Также известен под французским названием с тем же значением: Иль-Ронд.

Сейшелы  
 Раунд-Айленд (Маэ) — поблизости от острова Маэ.
 Раунд-Айленд (Праслен) — поблизости от острова Праслен.

США 
 Раунд-Айленд (Алеутские острова)
 Раунд-Айленд (Мэриленд)
 Раунд-Айленд (Мичиган) — остров в проливе Макино между озёрами Гурон и Мичиган. На острове расположен одноименный маяк.
 Раунд-Айленд (река Детройт) — также расположен в Мичигане.
 Раунд-Айленд (Миссисипи)
 Раунд-Айленд (Огайо) 
 Также островами Раунд-Айленд иногда называют остров Бампкин-Айленд в штате Мичиган и остров Ионы в штате Нью-Йорк.

См. также 
 Круглый (остров)